Шарам Тайби (, более известный как Шарам (); род. 12 августа 1970 года, Тегеран, Иран) — ирано-американский диджей и музыкальный продюсер, экс-участник диджейского дуэта Deep Dish. С 2006 года Ali Dubfire и Sharam работают как соло-музыканты.

Биография

Дискография

Альбомы 
 2009 Get Wild

Синглы/EPs 

1990-е
 1996 «Let’s Rock»
 1996 «Keep On Move It»
 1997 «Preacher»
 1998 «Any Time Is Party Time»
 1998 «To The Beat / Last Battle»
 1999 «Phat Philter Killa»
 1999 «Into The Groove / 2 of Us»
 1999 «Let’s Get It On» All Music Chart 

2000-е
 2002 «Out of Your Mind»
 2006 «PATT (Party All the Time)» - #36 NED, #8 UK
 2006 «PATT (Party All the Time) (Remixes)»
 2008 «Secret Parkway»
 2008 «The One» - #28 NED
 2008 «Get Wild»
 2008 «Texi»
 2008 «Crazi»

 2008 «U Don’t Even Know Us» (as Sharvais)

Сборники 
 2003: [[GU025|Global Underground: Toronto: Sharam [Afterclub Mix]]] - #1 Top Electronic Albums, #20 Top Independent Albums, #29 Top Heatseekers
 2006: Global Underground: Dubai''

Ремиксы 
 1994: Watergate — Lonely Winter
 1995: Aquarhythms — Ether’s Whisper
 1995: De’Lacy — Hideaway
 1995: Ashley Beedle — Revolutions In Dub
 1996: MK — Burning
 2006: MYNC Project & Danny Rampling — Strobelight
 2006: Nalin & Kane — Beachball
 2007: Richard Grey — Tainted Love (Warped Bass)
 2009: Sharam — She Came Along (Danny Byrd Remix)

Ссылки 
 Официальный сайт
 Sharam на Ultra Records.com

Родившиеся в Тегеране
Хаус-музыканты
Электро-музыканты
Deep Dish